Cover Day (до выпуска известный как A Tribute to Rock) — трибьют-альбом российской рок-группы «Элизиум», выпущенный в Интернете 13 декабря 2013 года. На данном альбоме музыканты группы «Элизиум» исполнили кавер-версии своих любимых песен, написанных различными зарубежными исполнителями. На Cover Day входит тринадцать кавер-версий, исполненных в двух вариантах — на русском языке и на языке оригинальных композиций. В записи трибьют-альбома приняла участие одна из бывших вокалисток группы «Элизиум» Римма Черникевич.

Шесть песен с трибьют-альбома «Элизиума» уже представлял на одноимённом макси-сингле «Cover Day» в 2012 году. Несколько интернет-синглов было выпущено в 2013 году, перед выходом полноценного альбома.

История записи и выпуск 
1 сентября 2012 года группа «Элизиум» выпустила макси-сингл «Cover Day» с шестью новыми студийными песнями, которые представляли собой кавер-версии композиций различных зарубежных коллективов, исполненные на русском языке. Все шесть песен — «Дай им знать», «О любви безмолвный крик», «Так я нарушил закон», «Что ты хочешь от меня?», «Пойдём вместе с нами», «Всё напрасно» — являлись частью материала для будущего полноценного трибьют-альбома, который был анонсирован на 2013 год под названием A Tribute to Rock. «Элизиум» приступил к работе над альбомом в феврале 2013 года, пообещав сыграть новые песни на мартовском сольном концерте в клубе «Москва Hall». Идея альбома A Tribute to Rock состояла в том, чтобы адаптировать на русский язык композиции не самых, как считает «Элизиум», популярных в России исполнителей, но чьи песни являются культовыми для своих жанров и любимыми у музыкантов «Элизиума», оказавшими на них большое влияние.

В сентябре 2013 года, в преддверии выхода A Tribute to Rock, «Элизиум» опубликовал четыре интернет-сингла к нему. Три из них уже появились ранее на макси-сингле «Cover Day», но только в русских версиях; в этот раз песни были также представлены на языке оригинальных композиций и тоже вошли в альбом. Новая песня «Рука в руке» является кавером на песню «Hand in Hand» панк-рок группы Beatsteaks, которая была современным исполнителем, хотя изначально планировалось включить в A Tribute to Rock лишь классические композиции. Кавер «О любви безмолвный крик» был написан на песню «Schrei Nach Liebe» группы Die Ärzte, являющейся любимой у «Элизиума» и почитаемой им как лучшая панк-рок группа в мире. Сингл «Так я нарушил закон» — далеко не первая кавер-версия песни «I Fought the Law», написанной группой The Crickets и впоследствии исполненной группой The Clash и ещё многими другими коллективами.

Сам трибьют-альбом был выпущен 13 декабря 2013 года, в последний момент сменив оригинальное название A Tribute to Rock на Cover Day, уже знакомое по одноимённому макси-синглу. Оформление обложки альбома принадлежит художнику-иллюстратору Валерию Барыкину, для работ которого характерно совмещение стиля советских социальных плакатов с американским жанром пинап. Автором поэтического перевода всех песен альбома является Михаил «Майкл» Макарычев. Cover Day вышел доступным для бесплатного скачивания в Интернете. К весне 2013 года «Элизиум» обещал выпустить его также в виде коллекционного издания на компакт-дисках и виниловых пластинках, однако такового релиза не последовало. Вокалист группы Александр Телехов после выхода Cover Day выразил желания исполнить англоязычные кавер-версии с альбома в случае нового тура «Элизиума» по США.

Список композиций

Участники записи 
Исполнители

 Дмитрий «Дракол» Кузнецов — бас-гитара;
 Александр «Пропеллер» Телехов — вокал;
 Алексей «Младшой» Кузнецов — ударные, перкуссия;
 Кирилл «Кира» Крылов — гитара;
 Егор Баранов — виолончель, клавишные, бэк-вокал;
 Дмитрий «Boeing!» Сотников — труба.

Сессионный участник

 Римма Черникевич — бэк-вокал (треки 3, 4 рус., трек 4 ориг.), вокал (трек 3 ориг.).

Производство

 Валерий Барыкин — обложка.

Примечания

Ссылки 
 Cover Day на официальном сайте группы «Элизиум».

Альбомы 2013 года
Альбомы группы «Элизиум»
Трибьют-альбомы